Gouden Roos (katholicisme), de Gouden Roos is de naam van een roos die door de paus wordt gewijd
Gouden Roos (festival), een festival voor televisieprogramma's